Abbiss ist

 ein weiterer Name der Pflanzenart Gewöhnlicher Teufelsabbiss

Abbiss ist der Familienname folgender Personen:

 George Abbiss (1884–1966), englischer Polizeioffizier 
 Jim Abbiss, englischer Musikproduzent
 Keith Abbiss (* 1932), englischer Fußballspieler